116 немецких подводных лодок были затоплены или уничтожены с 1945 года по 1946 года в рамках Операции «Дэдлайт» . Эти лодки Кригсмарине сдались силам союзников по окончании Второй мировой войны . Субмарины были потоплены в результате авиаударов, торпедных атак и артиллерийского огня в различных местах вдоль побережья Ирландии и Шотландии; несколько единиц затонуло при транспортировке.

Таблица лодок Операции «Дэдлайт» 

Примечание: Всего 116 немецких подводных лодок имело отношение к Операции «Дэдлайт» (включая U-760).

См. также 
 Операция «Регенбоген» (1945)
 Операция «Дэдлайт»

Примечания 

Зат
Операции и сражения Второй мировой войны
Дэдлайт